Hopa peut désigner :

 Hopa, un chef-lieu de district de la province d'Artvin en Turquie.
 Hopa, une société italienne d'investissement.

Patronymes 

 Ngapare Hopa (née en 1935), universitaire maorie.
 Thando Hopa (née en 1989), mannequin atteinte d'albinisme sud-africaine.